Brain Dead 13 — компьютерная игра в жанре интерактивный фильм, разработанная ReadySoft и выпущенная для DOS в 1995 году, и позже портированная на игровые приставки: Playstation, CDi, Sega Saturn и другие. Как и Dragon's Lair и Space Ace, Brain Dead 13 была одним из первых интерактивных фильмов, который не был портом игры на лазердиске.

8 октября 2010 года BrainDead 13 была выпущена для iPhone и продаётся через App Store. Эта версия имеет возрастной рейтинг 12+.

Сюжет 
Молодого компьютерщика Лэнса вызывают починить компьютер в страшном ветхом замке. Починив большой суперкомпьютер, Лэнс узнает о дьявольском плане захвата мира. Вскоре Лэнса начинает преследовать Фриц, психотический слуга доктора Неро Неврозиса, главного злодея истории (это мозг вне тела).

Игрок должен провести Лэнса через замок, победить доктора Неврозиса и сбежать.

Геймплей 
Игра представляет более широкие возможности для исследования мира, чем предыдущие интерактивные игры, так как в ней имеются перекрёстки. Ввиду этого игрок может сам искать путь в «мозговую палату».

Также как и в Dragon’s Lair, игрок должен быстро реагировать на события. В противном случае его убьёт Фриц или что-либо в комнате, где он находится. Однако у игрока имеется бесконечное число повторных попыток: после ролика со смертью показывают ролик с воскрешением, где Лэнс выскакивает из гроба, наливается кровью и т. д. Сцены смерти являются довольно жестокими, однако выполнены в мультяшном стиле и не являются чрезмерно кровавыми.

Восприятие 

Игра получила неоднозначные оценки критиков. Одни критики сочли дизайн игры плохим, игровой процесс основанным на методе проб и ошибок, загадки нелогичными, качество звука и анимации недостаточным. Обозреватель журнала Electronic Gaming Monthly, напротив, отметил яркую и чёткую графику, а также юмор игры. На сайте WorldVillage игра названа шедевром в своем жанре.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 1995 года
Игры для DOS
Игры для Windows
Игры для CD-i
Игры для 3DO
Игры для Atari Jaguar
Игры для Sega Saturn
Игры для PlayStation
FMV-игры
Компьютерные игры, разработанные ReadySoft